Hydromel steht für:

 Mulsum (Getränk)
 Met